Иван Никифорович Краснов (1794—1862) — генерал-майор Донского казачьего войска, герой русско-турецкой войны 1828—1829 года.

Биография 
Родился в 1794 году в станице Казанской, происходил из дворян Донского казачьего войска.

В военную службу вступил 27 июня 1812 года хорунжим в Донское казачье войско.

В 1828—1829 годах в чине есаула состоял в Донском № 27 казачьем полку Шамшева и принимал участие в кампании против турок в Закавказье. Отличился в сражении 19 июня 1829 года против корпуса сераскира Эрзерумского. 25 июня 1830 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

Рана Краснова была сабельная в ступню правой ноги.

В 1831 году Краснов находился в Польше и участвовал в подавлении восстания поляков.

25 декабря 1834 года Краснов был произведён в подполковники, вскоре получил в командование Донской № 41 казачий полк и был командирован с полком на Кавказ, где принимал участие в походах против горцев.

16 января 1850 года произведён в генерал-майоры.

Во время Восточной войны Краснов был походным атаманом полков Донского казачьего войска в Крыму и участвовал в сражениях против англо-французов.

По окончании войны перешёл на административную службу, был атаманом 1-го и 3-го округов Донского казачьего войска.

Скончался 25 октября 1862 года.

Награды 
Среди прочих наград Краснов имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1829 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (25 июня 1830 года, № 4402 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1838 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1846 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1855 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени с императорской короной (1860 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 713. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. — Тифлис, 1901. — С. 41.
 Поляков Н., Жиров М. Донцы кавалеры ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. — М., 1913. — С. 79.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 января. — СПб., 1863. — С. 379.
 Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 13 сентября. — СПб., 1840. — С. 89.

Генерал-майоры (Российская империя)
Донские казаки
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство